Digit steht für:

 Digit (Digitaltechnik), Ziffernschritt in der Digitaltechnik
 Digit, Längenmaß, siehe Angloamerikanisches Maßsystem #Sonstige Längenmaße
 Digit (Spiel), Karten- und Legespiel
 Digit (Gorilla) (1965–1977), Berggorilla in Ruanda
 Digit (Projekt), Projekt des WDR zur Digitalisierung und Archivierung analoger Amateuraufnahmen

Siehe auch:
 digital
 Digitus (Begriffsklärung)